BIG3 — американская баскетбольная лига в формате 3 на 3, в которой участвуют бывшие игроки НБА. Лига была создана рэпером и актёром Ice Cube и бизнесменом Джеффом Кватинецом.

История 
11 января 2017 года в Нью-Йорке в отеле «Sheraton Times Square» Ice Cube и Джефф Кватинец объявили о создании новой баскетбольной лиги в формате 3 на 3. Эта новость последовала за объявлением о том, что баскетбол 3 на 3 будет добавлен в качестве олимпийского вида спорта на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, Япония.

Известные личности 
Ниже перечислены известные игроки НБА, которые играли или руководили командой, по крайней мере, в одной игре BIG3.

Игроки 
 Рашард Льюис
 Кеньон Мартин
 Джермейн О’Нил
 Аллен Айверсон
 Майк Бибби
 Джейсон Уильямс
 Кваме Браун
 Чонси Биллапс
 Махмуд Абдул-Рауф
 Ларри Хьюз
 Кендалл Гилл

Тренеры 
 Аллен Айверсон (Игрок и тренер)
 Гэри Пэйтон
 Джордж Гервин
 Джулиус Ирвинг
 Рик Махорн
 Рик Бэрри
 Клайд Дрекслер
 Чарльз Окли

Структура 
В общей сложности в лиге восемь команд, все они не имеют территориальной принадлежности. В состав каждой команды входят пять игроков и один тренер, с учётом возможности замены травмированных игроков или для тактических изменений. Планируется восьминедельный регулярный сезон, в котором состоятся восемь игр, все игры пройдут в воскресенье в разных местах. На девятой неделе пройдут две игры плей-офф, на десятой — финал.

Правила 
 Матчи играются на одной половине площадки.
 Применяются стандартные двух- и трёхочковые броски. Трёхочковая линия находится на том же расстояние, что и в НБА.
 Также есть три «четырёхочковые зоны» на расстоянии 30 футов (9,14 метра) от корзины. Одна находится по центру площадки, остальные две на расстоянии 40° от неё. Чтобы набрать четыре очка, нога игрока должна касаться какой-то части круга.
 Вместо вбрасывания мяча для начала игры, мячом владеет команда хозяев. Хозяева определяются четырёхочковыми бросками.
 Время на атаку составляет 14 секунд.
 Количество очков пробивного фола зависит от того при каком броске был совершён фол (2, 3 и 4 очка соответственно). Также пробивается один штрафной, если после фола мяч попал в корзину.
 Все фолы начисляются команде, игроки не могут быть удалены. После пятого командного фола, каждое нарушение наказывается двухочковым штрафным броском и, если штрафной забит, владением мяча.
 Первый технический фол наказывается одним двухочковым штрафным и владением мяча. Следующие технические фолы приводят к двум двухочковым штрафным и владению мяча.
 Чтобы выиграть, команда должна набрать 50 или более очков и, при этом, вести в счёте не менее двух очков.
 Матч состоит из двух половин. Перерыв в игре начинается после того, как одна из команд набирает 25 очков.
 У каждой команды есть два тайм-аута — 60 и 30 секунд в каждой половине матча. Неиспользованные тайм-ауты не переносятся на следующую половину.
 Замены могут быть сделаны во время остановки игры или тайм-аута.
 После попадания в корзину судья должен коснуться мяча, после чего команда должна ввести его в игру из-за центральной линии в течение 3 секунд.
 При подборе в защите, если мяч коснулся кольца, нужно вывести мяч за дугу, что бы начать атаку. Если же мяч не коснулся кольца, защищающийся игрок может сразу атаковать корзину.
 Также не нужно выходить за дугу при перехвате.
 Мяч считается выведенным (или «очищенным»), когда нога игрока делает касание за трёхочковой дугой. Мяч может быть «очищен» путём дриблинга или с помощью передачи.
 Как только команда «очистила» мяч и переходит в нападение, применяется стандартное «правило 3-х секунд».
 Нет «правила 3-х секунд» для защиты.
 В игре применяются повторы для определения трёх- и четырёхочковых бросков, спорных фолов и очков.
 Разрешены все защитные стратегии, в том числе hand-checking (задержка нападающего игрока руками), которая запрещена в НБА.

Команды 
Составы команд на сезон 2018 года

Драфт

Выбор драфта 2017

Выбор драфта 2018 

Примечание

Сезон 2017 
Сезон BIG3 2017 года стартовал 25 июня с четырёх игр в «Барклайс-центр».

Скандалы с Алленом Айверсоном 
Когда BIG3 приехали в Филадельфию, всё подавалось как возвращение домой великого Аллена Айверсона. Перед игрой Айверсон даже сказал: «Я не собираюсь выходить и быть 25-летним Алленом Айверсоном, ты увидишь 42-летнего мужчину на площадке». «Но я буду надёжным, чтобы сделать это для моих поклонников, я думаю, что будет круто вернуться сюда снова… для моих поклонников, чтобы получить это воспоминание». Однако, за час до начала игры, было объявлено, что Айверсон не будет играть. Аллен заявил, что он не играл из-за «совета моего врача». Решение Айверсона очень расстроило общину Филадельфии.

На воскресенье 30 июля были запланированы игры BIG3 в Далласе, Техас. Айверсон должен был появиться в составе его команды «3’s Company», но не сделал этого, не уведомив должностных лиц лиги о своём решении. На следующий день вэб-сайт TMZ разместил фотографии Айверсона из казино в Чикаго утром перед запланированной игрой.

Регулярный сезон

Плей-офф 

«Trilogy» выиграла чемпионат, отержав победы во всех матчах.

Сезон 2018

Регулярный сезон

Плей-офф

Награды

Чемпионы

MVP

Тренер года

Капитан года

Вещание 
«Fox Sports 1» покажет 8 недель регулярного сезона и плей-офф, а «Fox» покажет финальную игру в прямом эфире. Комментировать игру будут Гус Джонсон, Джим Джексон и Майкл Рапапорт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный канал на youtube
 BIG3 Правила игры на русском
 Страничка на сайте sports.ru

Баскетбол
Спорт в штате Нью-Йорк